Гръцките шампиони по футбол са годишните победители на Гръцката суперлига, най-високия ешелон на футболът в Гърция. Допреди 1958 г. е наричана Елински шампионат, по-късно се преименува на Алфа Етники и през 2006 започва да носи това име. Олимпиакос е най-успешният футболен клуб в Гърция със своите 44 шампионски титли.

Шампионите през годините 
 1927/1928 до 1958/1959: Елински шампионат
 1959/1960 до 2005/2006: Алфа Етники
 2006/2007 към настояще: Гръцка Суперлига

Шампионски титли

Статистика

Източници 

1. www.e-soccer.gr/index.php/-proistoria-833/-proistoria-457/-proistoria-458 
2. www.rsssf.com
3. www.epo.gr

Футбол в Гърция